Список событий в автомобилестроении в ← 2006→ году:

События

Январь 
 8 - Открылся Детройтский автосалон.
 9 - General Motors представил гибридную дизель-электрическую силовую установку,разработка велась с Пентагоном.
 11 - Компания Porsche AG объявила отзыве автомобилей (Porsche 911 Carrera S и 911 Carrera 4S). Причиной отзыва стала проблема с качеством изготовления выпускных систем на этих моделях.
 27 - Семья Хили, продала права на использование своей фамилии в названии марки Austin Healey.

Февраль 
 3 - Компания Dodge начала производство кроссоверов Dodge Caliber.

Март 
 1 - Автозавод "Москвич" признали банкротом.
 7 - Suzuki выкупила 16,8 процентов своих акций у корпорации General Motors.
 10 - Great Wall после подписания контракта о поставке на Кубу 660 внедорожников подарила Фиделю Кастро лимузин "Hover".
 17 - General Motors прекратило производство модели Chevrolet SSR.

Апрель 
 4 - Компания DaimlerChrysler отсудила право на использование домена Mercedes.ru у киберсквоттера.
 10 - Renault отозвала минивэны Scenic 2-го поколения. Причина связана с ремнями безопасности задних сидений.

Май 
 15 - General Motors открыла новый Европейский дизайнерский центр.
 15 - Главой Lotus Group назначен Майкл Кимберли.

Июнь 
 1 - В Узбекистане начали действовать новые акцизы на ввоз поддержанных автомобилей.
 2 - Rolls-Royce открыла в Индии свой первый автосалон, вернувшись на местный рынок спустя 51 год.

Июль 
 3 - Роман Абрамович приобрёл номерной знак, который был установлен на автомобиль Папы Римского Иоанна Павла II.
 7-9 - Прошёл Фестиваль скорости в Гудвуде (Googwood).
 7-16 - Прошла выставка "Автоэкзотика-2006" на Тушинском аэродроме в Москве.
 10 - На заводе «ИжАвто» выпустил 200-тысячный автомобиль ВАЗ.
 10 - Спортивный автомобиль Talbot-Lago T26C, пятикратного чемпиона мира в классе Формулы-1 Хуан-Мануэль Фанхио, был продан на аукционе Christie's за 990 тысяч евро.

Август 
 1 - Начался автопробег "Дороги России 2006".

Сентябрь 
 4 - Компания Audi отзывает седаны представительского класса A8.Причиной стал дефект подушек безопасности водителя.
 20 - Ford Transit стал победителем международного конкурса "Фургон года 2007 в Ганновере.

Октябрь 
 последнее воскресенье месяца — День автомобилиста и дорожника

Ноябрь 
 7 - Toyota выкупила 5,9 процентов акций Isuzu у компаний Mitsubishi Corporation и Itochu Corporation.
 13 - Компания Renault отзывает модели Laguna, Espace и Vel Satis, оснащённые 2,2-литровым четырёхцилиндровым дизельным мотором. На автомобилях обнаружели дефект выхлопной системы, который может привести к поломке двигателя.

Декабрь 
 1 - Главой спортивного подразделения компании Toyota назначен Тадаси Ямасина (Tadashi Yamashina).
 5 - Начато производство Nissan Qashqai.
 5 - Основатель марки Westfield Sportscars Крис Смит продал свою компанию фирме Potenza Sports Cars.

События без точной даты 
 Renault Clio — назван лучшим автомобилем года в Европе.

Представлены новые автомобили 
 январь — Jeep Compass,Infiniti Coupe Concept,Mitsubishi Roadster Konzept,Chevrolet Kodiak,BMW Z4 M Roadster (E85),BMW Z4 M Roadster UK-spec (E85),Buick Enclave Concept,Buick Electra 225 Convertible 1964 Custom,Daihatsu Altis (SXV40),Dodge Challenger Concept (LC),Suzuki Wave Concept,Suzuki MR Wagon (MF22S)
 февраль - Smart Roadster "Collector's Edition"
 март — Škoda Roomster,Koenigsegg CCX,Weineck Cobra 780 CUI Limited Edition,ВЕПР,Dacia Logan Steppe Concept,Sbarro Alfa Romeo Diva,BMW M6 Coupe US-spec (E63),Dacia Logan Steppe Concept,SsangYong Rexton
 апрель - Audi Cross Coupe quattro Concept,BMW Z4 M Coupe UK-spec (E85),BMW Z4 M Coupe (E85),Alpina B6 Cabrio (E64),Alpina B6 Coupe (E63),SsangYong Actyon Sports
 май - Lotec Sirius,Brokernet Silver,Alfa Romeo 147 "Black Line" (937B) Sting,Naza Sutera,BMW Concept Coupé Mille Miglia,Derways Aurora (313150)
 июнь - Alfa Romeo 147 "Black Line" JP-spec (937B)
 июль - Tesla Roadster,Bentley Azure,Daewoo Winstor
 август - Dodge Nitro R/T,Dodge Nitro,Lada 112 Coupe (21123)
 сентябрь - Volkswagen Tiguan,BMW M6 Cabrio UK-spec (E64),BMW M6 Cabrio (E64),BMW M6 Cabrio US-spec (E64)
 октябрь - Volkswagen Space-up!,Renault Nepta,Citroën C-Metisse Concept,Chevrolet WTCC Ultra Concept,Daihatsu D-compact X-over Concept,Dodge Avenger Concept (JS),Dodge Challenger Super Stock Concept (LC),Dodge Nitro 5.7L HEMI Concept,Dodge Nitro Panel Wagon Concept,Heico Sportiv Volvo C30 Concept,Venturi Astrolab Concept,Venturi Eclectic Concept,Suzuki Splash Concept,Suzuki Zuk Concept
 ноябрь - Honda REMIX,Zhonghua M3,Saab Aero X Concep,Jeep Trailhawk,RINSPEED ZAZEN,Audi Cross Cabriolet quattro Concept,Daihatsu Mira Selfmatic (L250),Lada Niva New Look GPL,Suzuki Cervo,Saleen S302 Parnelli Jones Limited Edition
 декабрь - Acura Advanced Sedan Concept,Chevrolet Sequel Concept,Daihatsu Mira (L275S/L285),Suzuki BaseCamp Concept,Suzuki MR Wagon Wit (MF22S),Suzuki Alto JP-spec

Без даты 
 Acura ALMS Race Car Concept,Acura MDX Concept,Acura RDX Prototype,Acura TL CN-spec,Acura RL CN-spec,Acura TSX,Acura CSX Type-S,Acura MDX,Acura RDX
 Alfa Romeo 147 Ti 3-door AU-spec (937A),Alfa Romeo 147 Ti 3-door UK-spec (937A),Alfa Romeo 147 Ti 5-door UK-spec (937B),Alfa Romeo 8C Competizione Prototype,Alfa Romeo 147 Cup (SE092),Alfa Romeo 159 1.9 JTDm AU-spec (939A),Alfa Romeo 159 1.9 JTDm UK-spec (939A),Alfa Romeo 159 2.2 JTS AU-spec (939A),Alfa Romeo 159 2.4 JTDm AU-spec (939A),Alfa Romeo 159 2.4 JTDm UK-spec (939A),Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 AU-spec (939A),Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 ZA-spec (939A),Alfa Romeo 159 Carabinieri (939A),Alfa Romeo 159 Polizia (939A),Alfa Romeo 159 Sportwagon (939B),Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS AU-spec (939B),Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.2 JTS UK-spec (939B),Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm AU-spec (939B),Alfa Romeo 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 AU-spec (939B),Alfa Romeo 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 JP-spec (939B,Alfa Romeo 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 UK-spec (939B),Alfa Romeo 159 Sportwagon Q4 (939B),Alfa Romeo 159 ZA-spec (939A),Alfa Romeo Brera AU-spec (939D),Alfa Romeo Brera UK-spec (939D),Alfa Romeo Spider (939E),Alfa Romeo 147 Q2 (937A),Alfa Romeo GT Q2 (937C),
 Aixam Crossline
 Audi Roadjet Concept,Audi TT Coupe Advance Package Plus (8N),Audi TT Roadster Advance Package Plus (8N),Audi R10 TDI,Audi RS 4 Sedan AU-spec (B7,8E),Audi A6 Allroad 2.7 TDI quattro (4F,C6),Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro (4F,C6),Audi A6 Allroad 3.2 quattro UK-spec (4F,C6),Audi A6 Allroad 4.2 quattro (4F,C6),Audi A6 Allroad 4.2 quattro UK-spec (4F,C6),Audi A8 4.2 TDI quattro AU-spec,Audi RS 4 Avant (B7,8E),Audi RS 4 Avant AU-spec (B7,8E),Audi RS 4 Cabriolet (B7,8H),Audi RS 4 Cabriolet UK-spec (B7,8H),Audi RS 4 Cabriolet US-spec (B7,8H),Audi S3 (8P),Audi S3 AU-spec (8P),Audi S3 UK-spec (8P),Audi S6 Avant (4F,C6),Audi S6 Sedan (4F,C6),Audi S6 Sedan AU-spec (4F,C6),Audi S6 Sedan UK-spec (4F,C6),Audi S6 Sedan US-spec (4F,C6),Audi S6 Sedan ZA-spec (4F,C6),Audi S8 AU-spec (D3),Audi Q7 4.2 quattro US-spec,Audi Q7 4.2 TDI quattro,Audi Q7 4.2 TDI quattro S-Line UK-spec,Audi A3 Sportback by Vogtland (8PA),Audi Q7 4.2 TDI quattro S-Line,Audi TT 3.2 quattro Coupe (8J),Audi TT 3.2 quattro Coupe ZA-spec (8J),Audi TT Coupe (8J),Audi TT Coupe AU-spec (8J),Audi TT Coupe UK-spec (8J),Audi TT Coupe US-spec (8J),Audi TT Coupe ZA-spec (8J),Audi RS 4 SuperStars Series (B7,8E)
 Brilliance BS6 (M1)
 BMW 120d Customers-Sport (E87),BMW 2002 tii (40th Birthday Reconstructed) (E10),BMW 318d M Sport Package UK-spec (E90),BMW 320Cd Cabrio M Sport Package (E46),BMW 320d Touring M Sport Package ZA-spec (E91),BMW 320si Sedan (E90),BMW 320si Sedan UK-spec (E90),BMW 325Ci M-Sport Edition (E46),BMW 330d M Sport Package UK-spec (E90),BMW 330i M Sport Package (E90),BMW 335i M Sport Package ZA-spec (E90),BMW 335i Touring M Sport Package UK-spec (E91),BMW Sauber F1-06,BMW 530Li (E60),BMW M3 Coupe Competition Package AU-spec (E46),BMW 3 Series Touring M Sport Package (E91),BMW 320d Touring (E91),BMW 320si WTCC (E90),BMW 323i Touring (E91),BMW 325i Touring (E91),BMW 325i Touring UK-spec (E91),BMW 325xi Touring (E91),BMW 330i Touring (E91),BMW 330xd Touring (E91),BMW Z4 M Roadster AU-spec (E85),BMW Z4 M Coupe Race Car (E85),BMW 328i Coupe US-spec (E92),BMW 320si ETCC (E90),BMW X3 CC (E83)
 Buick Lucerne by Concept 1,Buick Lucerne by Fesler Built,Buick Lucerne by Rick Dore Kustoms,Buick Lucerne by RIDES Magazine,Buick Lucerne CST by Stainless Steel Brakes Corp.,Buick Lucerne CXX Luxury Liner by Rick Bottom Custom Motor,Buick Lucerne LUX SS by Trent's Trick Upholstery,Buick Lucerne QuattraSport by Performance West Group,Buick LaCrosse CN-spec,Buick Excelle TW-spec
 Cadillac DTS Limousine,Cadillac DTS-L,Cadillac Escalade ESVe Limousine,Cadillac Escalade EXT by DUB Magazine,Cadillac SRX Sport by Dana Buchman,Cadillac XLR "Star Black",Cadillac XLR Accessorized,Cadillac BLS,Cadillac BLS UK-spec,Cadillac Escalade,Cadillac Escalade ESV,Cadillac Escalade EU-spec,Cadillac Escalade EXT
 Caparo T1
 Citroën Berlingo Efficient-C Concept,Citroën C-Buggy Concept,Citroën C1 "Chrono",Citroën C2 "by Loeb",Citroën C2 "So Chic",Citroën C3 "So Chic",Citroën C3 Pluriel "Côte d'Azur" UK-spec,Citroën C3 Pluriel "Latte",Citroën C3 Pluriel "So Chic",Citroën C4 "by Loeb",Citroën C4 HDi Hybrid Concept,Citroën C4 Entreprise,Citroën C3 Pluriel,Citroën C-Triomphe,Citroën Grand C4 Picasso,Citroën Grand C4 Picasso AU-spec,Citroën Grand C4 Picasso HDi AU-spec,Citroën Grand C4 Picasso Premium Pack AU-spec,Citroën Grand C4 Picasso UK-spec,Citroën C6 AU-spec,Citroën C6 UK-spec,Citroën Jumper High Roof Van (250),Citroën Jumper Van (250),Citroën Relay Ambulance,Citroën C2 CN-spec,Citroën Jumper Combi (250)
 Chevrolet Camaro Concept,Chevrolet Camaro LSX by Reggie Jackson,Chevrolet Equinox Fuel Cell U.S. Army Prototype,Chevrolet Lacetti Hatchback CDX Black Edition,Chevrolet Lacetti Wagon WTCC R+,Chevrolet Lacetti WTCC,Chevrolet Monte Carlo NASCAR Nextel Pace Car,Chevrolet Prisma Y Concept,Chevrolet Silverado 427 Concept,Chevrolet Silverado E85 Handyman Concept,Chevrolet Silverado Orange County Choppers Concept,Chevrolet Silverado SS Intimidator Limited Edition,Chevrolet Suburban 2500 Armored Presidential Security Car (GMT800),Chevrolet Suburban Major League Baseball,Chevrolet Tahoe Street Tuner Concept (GMT900),Chevrolet Tahoe U.S. Ski Team Concept (GMT900),Chevrolet Vectra Steel by Batistinha,Corvette Z06 Daytona 500 Pace Car (C6),Corvette Z06 Indianapolis 500 Pace Car (C6),Chevrolet Malibu,Chevrolet Malibu Maxx SS,Chevrolet Malibu SS,Chevrolet Monte Carlo SS,Chevrolet Monte Carlo SS NASCAR Nationwide Series Race Car,Chevrolet Monte Carlo SS NASCAR Nextel Cup Series Race Car,Chevrolet Astra 5-door MX-spec,Chevrolet Epica (V250),Chevrolet Epica UK-spec (V250),Chevrolet TrailBlazer SS,Corvette Z06 (C6),Corvette Z06 EU-spec (C6),Chevrolet Corsa Plus,Chevrolet Corsa SS,Chevrolet Kodiak C4500 Crew Cab Pickup,Chevrolet Niva Trophy,Chevrolet Lova (T250),Chevrolet Aveo Sedan (T250),Chevrolet Aveo Sedan US-spec (T250),Chevrolet Captiva,Chevrolet Captiva CN-spec,Chevrolet Captiva UK-spec,Chevrolet Celta 3-door,Chevrolet Celta 5-door,Chevrolet Celta Super 5-door,Chevrolet Colorado Astro Body by Supreme Corp.,Chevrolet Colorado Xtreme Crew Cab,Chevrolet Colorado Xtreme Extended Cab,Chevrolet Prisma,Chevrolet Tornado,Chevrolet Avalanche,Chevrolet Impala SS,Chevrolet Suburban (GMT900),Chevrolet Tahoe (GMT900),Chevrolet Aveo Sedan TH-spec (T250),Chevrolet Aveo Sedan ZA-spec (T250),Chevrolet Caprice,Chevrolet Caprice SS,Chevrolet Grand Vitara 3-door,Chevrolet Grand Vitara 5-door,Chevrolet Impala,Chevrolet Lumina LTZ,Chevrolet Lumina Royale,Chevrolet LUV D-Max,Chevrolet S-10 Crew Cab CN-spec,Chevrolet Tracker
 Dacia Logan Cup,Dacia Logan MCV
 Daewoo Lacetti Hatchback Race Car,Daewoo Tosca (V250),Daewoo Gentra (T250)
 Daihatsu Cuore Chili (L251),Daihatsu Sirion DRD ZA-spec,Daihatsu Move Custom (L175S),Daihatsu Move (L175S),Daihatsu Terios,Daihatsu Terios UK-spec,Daihatsu Esse Custom,Daihatsu Terios Kid,Daihatsu Copen S,Daihatsu Copen Ultimate Edition,Daihatsu Be-Go,Daihatsu Hijet Cargo Hybrid,Daihatsu Materia,Daihatsu Trevis
 DC Design Accord,DC Design DC Star,DC Design Minute,DC Design Rolls-Royce Black Ruby (Z33)
 Derways Land Crown (313130),Derways Saladin (313140)
 Donkervoort D8 RS06
 Dodge Hornet Concept,Dodge Rampage Concept,Dodge Viper SRT10 Coupe,Dodge Durango,Dodge Caliber AU-spec (PM),Dodge Caliber EU-spec (PM),Dodge Caliber UK-spec (PM),Dodge Charger SRT8 "Super Bee" (LX), Dodge Ram 1500 Quad Cab,Dodge Ram 1500 Regular Cab,Dodge Ram 2500 Mega Cab,Dodge Ram 2500 Quad Cab,Dodge Ram 2500 Regular Cab,Dodge Ram 2500 Sport Quad Cab,Dodge Ram 3500 Chassis Quad Cab,Dodge Ram 3500 Chassis Regular Cab,Dodge Ram 3500 Mega Cab,Dodge Ram 3500 Quad Cab,Dodge Ram 4500 Chassis Regular Cab,Dodge Sprinter 144,Dodge Sprinter 144 High Roof,Dodge Sprinter 170,Dodge Sprinter Chassis Cab,Dodge Sprinter Van 144,Dodge Sprinter Van 170
 Saab 9-3 Cabrio "20th Anniversary",Saab 9-3 Convertible BioPower Hybrid Concept,Saab Aero X Concept,Saab 9-3 1.9TiD Convertible,Saab 9-3 Aero SportCombi,Saab 9-3 Aero SportCombi UK-spec,Saab 9-3 Aero SportCombi US-spec,Saab 9-3 BioPower Convertible,Saab 9-3 BioPower Sport Sedan,Saab 9-3 BioPower SportCombi
 Santana PS10 Anibal Short Line Concept
 Saleen S281 RF,Saleen S281 Speedster,Saleen S331
 SsangYong Actyon CN-spec,SsangYong Rexton UK-spec,
 Subaru Forester Cross Sports S-Edition (SG),Subaru Impreza STi S204 (GDB),Subaru Impreza WRX Club Spec 9 (GDB),Subaru Impreza WRX STi Limited (GDB),Subaru Impreza WRX STi Spec C Type RA (GDB),Subaru B9 Tribeca,Subaru B9 Tribeca UK-spec,Subaru B9 Tribeca US-spec,Subaru Impreza Outback Sport (GG),Subaru Impreza WRC (GD),Subaru Legacy 2.0 GT Touring Wagon,Subaru Legacy 2.0R,Subaru Legacy 2.0R Station Wagon,Subaru Legacy 2.5 GT,Subaru Legacy 2.5 GT spec.B,Subaru Legacy 2.5i,Subaru Legacy 3.0R,Subaru Legacy 3.0R Station Wagon,Subaru Legacy 3.0R US-spec,Subaru Legacy B4,Subaru Legacy Station Wagon UK-spec,Subaru Legacy Station Wagon US-spec,Subaru Legacy STi (BL,BP),Subaru Legacy STi Touring Wagon (BL,BP),Subaru Legacy UK-spec,Subaru Liberty GT STi,Subaru Outback 2.5i (BP),Subaru Outback 2.5i US-spec (BP),Subaru Outback 2.5XT (BP),Subaru Outback 3.0R (BP),Subaru Outback 3.0R L.L.Bean Edition (BP),Subaru Outback 3.0R US-spec (BP),Subaru R2,Subaru R2 S,Subaru Stella (RN),Subaru Stella Custom (RN)
 SMA Marindo C82
 Smart ForFun 2 Concept,Smart Roadster "Bluestar",Smart Fortwo "Camouflage",Smart ForTwo "Individualisation",Smart ForTwo Cabrio "Individualisation"
 Suzuki Escudo "Salomon",Suzuki Escudo Pikes Peak,Suzuki Jimny Cabrio (JB43),Suzuki SXBox Concept by ASC,Suzuki Forenza,Suzuki Forenza Wagon,Maruti-Suzuki Zen Estilo,Suzuki SX4,Suzuki SX4 JP-spec,Suzuki SX4 UK-spec,Suzuki SX4 US-spec,Suzuki Jimny (JB43),Suzuki Jimny Sierra JP-spec (JB43),Suzuki Jimny UK-spec (JB43),Suzuki Jimny ZA-spec (JB43),Suzuki Fun,Suzuki Fun 5-door
 Spyker C8 Spyder Politie,Spyker D12 Peking-to-Paris Concept,Spyker MF1,Spyker C12 LaTurbie,Spyker C8 Spyder
 Shelby Super Cars Ultimate Aero,Shelby Super Cars Aero-S
 Shelby GT-H,
 STRUT Hummer H2 Dakar,STRUT Hummer H2 SUT Nairobi
 Tata Cliffrider Concept,Tata Telcoline 207 Di Single Cab
 Valmet Audi A4 Coupe-Cabrio II Concept
 Vauxhall Signum,Vauxhall Corsa 3-door (D),Vauxhall Corsa 5-door (D),Vauxhall Vectra VXR Estate (C),Vauxhall Astra Panoramic,Vauxhall Astra TwinTop,Vauxhall Astravan,Vauxhall Meriva,Vauxhall Meriva Design,Vauxhall Meriva VXR,Vauxhall Vivaro,Vauxhall Vivaro Van
 Vemac RD408 H1
 Volvo Amazon Concept (P220),Volvo C30 Design Concept,Volvo V70 "Ocean Race",Volvo V70 Multi-Fuel,Volvo XC70 "Ocean Race",Volvo XC90 "Ocean Race",Volvo XC90 D5,Volvo S60 D5,Volvo S60 D5 ZA-spec,Volvo V70 Bi-Fuel,Volvo XC90 D5 AU-spec,Volvo XC90 V8 AU-spec,Volvo S80 Executive,Volvo C30,Volvo C70 D5,Volvo S80 3.2,Volvo S80 3.2 AWD,Volvo S80 V8 UK-spec
 Virago Coupe
 Venturi Heritage GT3
 Yes Roadster 3.2,Yes Roadster 3.2 Turbo
 Zastava 10
 ZXAuto Landmark,ZXAuto Grandtiger
 Zotye Nomad (2008)
 Lada 110 RTCC,Lada Kalina GTi Прототип (1119),Lada Kalina TMS GTI (1118),Lada Kalina TMS GTI Safety Car (1118),Lada Priora Седан Предсерийный (2170),Lada Priora Хэтчбек Предсерийный (2172),ВАЗ "Проект С" Опытный (2116),Lada Kalina Sport RTCC (1119),Lada 2107,ВАЗ 21041 "Жигули",Lada Kalina Хэтчбек (1119)
 ГАЗ 3121 "Tигр-2" Опытный,ГАЗ 2332 "CityVan",ГАЗ 3221 "ГАЗель" Опытный,ГАЗ 3307 "Добрыня"
 СеАЗ 11116 "Ока"

Примечания 

Авто
Годы в истории автомобилей